Venezueneptus är ett släkte av mångfotingar. Venezueneptus ingår i familjen Spirostreptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelfotingar
Venezueneptus